посёлок Садоводов, Садоводов — посёлок в Алтайском крае России. Входит в городской округ город Барнаул. Административно подчинён Южной поселковой администрации Центрального района города Барнаул.

География 
Расположен на Западно-Сибирской равнине, на северо-востоке Приобского плато, около Барнаульского ленточного бора, примерно в 11 км к югу от центра Барнаула и фактически примыкает к посёлку Южный.

История 
Посёлок возник при садоводческих товариществах.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 % от 1484 чел.

Инфраструктура 
Алтайский политехнический техникум, отделение №3.

Детские сады.

Основные инфраструктурные объекты находятся в соседнем посёлке Южный.

Транспорт 
Автомобильный транспорт. Остановка общественного транспорта «Школа садоводов».

Проходит на южной окраине посёлка федеральная трасса А-322, имеющая на этом участке собственное название Змеиногорский тракт.

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Барнаул